Municipio de Hickman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hickman (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Hickman (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.